Газопрово́д — посёлок Нижневоргольского сельского поселения Елецкого района Липецкой области.

География 
Стоит на правом берегу реки Пажень.

Примыкает к восточной границе поселка Ключ Жизни.

Возник в 1960-х годах. Он строился для работников, которые обслуживали проходящий рядом газопровод Ставрополь — Москва .

Сегодня в посёлке три улицы: Зелёная, Советская, Мирная.

Рядом с Газопроводом расположена железнодорожная платформа 188 км.

Население

Примечания 

Населённые пункты Елецкого района